3 miejscowości w Polsce: 
 Modrzewek – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno
 Modrzewek – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz
 Modrzewek – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Żelechlinek